48-й чемпионат мира по биатлону среди юниоров и 13-й среди юношей и девушек () проходил в американском Преск-Айле с 26 февраля по 7 марта 2014 года.

Соревнования проходили среди юношей и девушек (до 19 лет), а также среди юниоров и юниорок (до 21 года). Было разыграно 16 комплектов медалей, по 4 в индивидуальной гонке, спринте, преследовании, эстафете.

Результаты Соревнования

Юноши и девушки (до 19 лет)

Юниоры и юниорки (до 21 года)

Таблица медалей

Общая

Юноши и девушки (до 19 лет)

Юниоры и юниорки (до 21 года)

Примечания

Ссылки 
 Расписание и результаты соревнований
 Официальный сайт IBU

Международные соревнования по биатлону в США
Международные спортивные соревнования в Мэне
Февраль 2014 года
Март 2014 года
Спорт в США в 2014 году
Чемпионаты мира в США